Mondiali 1991 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1991:

Arrampicata 
Campionato del mondo di arrampicata 1991 – 1ª edizione

Atletica leggera 
Campionati del mondo di atletica leggera 1991 – 3ª edizione

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1991 – 42ª edizione

Badminton 
Campionati mondiali di badminton 1991 – 7ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1991 – 29ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1991 – 43ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio femminile 1991 – 1ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1991 – 24ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1991 – 22ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1991 – 21ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1991 – 88ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1991 – 64ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1991 – 36ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1991 – 42ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1991 – 33ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1991 – 13ª edizione

Duathlon 
Campionati del mondo di duathlon del 1991 – 2ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1991 – 12ª edizione

Freestyle 
Campionati mondiali di freestyle 1991 – 4ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1991 – 26ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1991 – 15ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 1991 – 55ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1991 – 30ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1991 – 15ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo 1991 – 17ª edizione

Kendo 
Campionati mondiali di kendo 1991 – 8ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1991 – 43ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1991 – 43ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1991 – 35ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1991 – 28ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1991 – 11ª edizione

Mountain bike 
Campionati del mondo di mountain bike 1991 – 2ª edizione

Netball 
Campionati mondiali di netball 1991 – 8ª edizione

Nuoto 
Campionati mondiali di nuoto 1991 – 6ª edizione

Pallanuoto 
Campionati mondiali di pallanuoto maschile 1991 – 6ª edizione
Campionati mondiali di pallanuoto femminile 1991 – 2ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1991 – 36ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1991 – 81ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1991 – 83ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1991 – 30ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1991 – 33ª edizione

Pugilato 
Campionati mondiali di pugilato dilettanti 1991 – 6ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1991 – 19ª edizione

Rugby a 15 
Coppa del Mondo di rugby 1991 – 2ª edizione
Coppa del Mondo di rugby femminile 1991 – 2ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1991 – 40ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1991 – 31ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1991 – 38ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1991 – 16ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 1991 – 4ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1991 – 28ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1991 – 64ª edizione maschile e 5ª femminile

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1991 – 20ª edizione

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 1991 – 4ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1991 – 10ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1991 – 41ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1991 – 24ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1991 – 36ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1991 – 17ª edizione

Triathlon 
Campionati del mondo di triathlon del 1991 – 3ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1991 – 12ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1991 – 8ª edizione